Aydıntepe (district), een district van de Turkse provincie Bayburt
Aydıntepe (stad), de hoofdplaats van het district